Gyptis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Marion och Bobretzky 1875. Gyptis ingår i familjen Hesionidae, ordningen Phyllodocida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Havsborstmaskar